La Serie A 1979 è stata la 60ª edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Canottieri Napoli vince il suo settimo titolo nazionale, mentre la Rari Nantes Napoli retrocede per la prima volta in Serie B.

Classifica finale

Verdetti
 Canottieri Napoli Campione d'Italia
 Rari Nantes Napoli e Mameli retrocesse in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1979
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto